Sarus ist ein im spätrömischen Reich vorkommender Name:

 Sarus und Ammius, Brüder der Sunilda, Ehefrau des Ostgotenkönigs Ermanarich
 Sarus (Römer), römischer Offizier gotischer Abstammung, 407 im Dienst Stilichos 

Siehe auch:
 Saarus
 Saros
 Sarrus